Ritorno a Tara Road (Tara Road) – romanzo di Maeve Binchy pubblicato nel 1998.
 Ritorno a Tara Road (Tara Road) – film del 2005 diretto da Gillies MacKinnon, tratto dal romanzo omonimo di Maeve Binchy.